Ара́м Виле́нович Сафаря́н (, 3 октября 1962, Ереван) — армянский политик и общественный деятель, журналист, политический аналитик, пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении (1993—1996).

Биография 
 1984 — окончил исторический факультет Ереванского государственного университета.
 1987 — аспирантуру того же факультета. Кандидат филологических наук.
 1987—1992 — заместитель декана, одновременно преподаватель истории, а затем старший преподаватель в Ереванском государственном университете на подготовительном факультете для иностранных граждан.
 1990—1992 — в качестве международного обозревателя сотрудничал в еженедельной газете «Айк».
 1991—1992 — политический обозреватель Армянского государственного телевидения.
 1993—1996 — пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении.
 1996—1997 — советник по информации и культурным связям посольства Армении в Иране.
 1997 — директор департамента государственного протокола МИД РА.
 1998 — директор информационно-аналитического агентства «Лрабер» национального телевидения Армении.
 1998—1999 — международный обозреватель еженедельной газеты «Жаманак».
 С 1998 — доцент кафедры международных отношений Ереванского государственного университета.
 1991—2001 — руководитель, международный обозреватель информационно-аналитических программ «Лрабер» телекомпании «Прометевс».
 2001—2006 — заместитель директора, политический обозреватель информационных и общественно-политических передач телерадиокомпании «Прометевс».
 2002—2006 — член совета Ереванского пресс-клуба.
 2003—2006 — член правления Ереванского пресс-клуба.
 2005—2006 — директор Ереванского отделения Московского института стран СНГ.
 В 1994 — присвоен дипломатический ранг советника.
 2001 — союзом интеллектуалов Армении был признан «Журналистом года». Участвовал в программах переквалификации журналистов во Франции (1998), в США (2002), в Израиле (2004), в Австрии (2004).
 2007—2012 — Депутат IV созыва Национального Собрания Республики Армения. Член партии «Процветающая Армения» и секретарь одноименной фракции.
 23 февраля 2010 — избран председателем постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента РА.
 2012 — Председатель исследовательско-аналитической общественной организации "Интеграция и Развитие". Главный редактор аналитического сайта "Soyuzinfo.am".
 2018 — член Международной Академии Информатизации (Канада).
 2019 май — член Общественного совета Республики Армения.

Награды 
 Орден Дружбы (Россия, 19 декабря 2014 года) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие межпарламентских и культурных связей
  Медаль «За вклад в развитие ЕАЭС» Высшего Евразийского Экономического Совета (2019 г.)
 Почетная медаль Национального Собрания РА (2012 г.)
 Почетная грамота Национального Собрания РА (2011 г.)
 Медаль "Фритьоф Нансен" (2009 г.)
 Серебряная медаль ЕГУ (2019 г.)

Примечания

Ссылки 
 Биография

Депутаты Национального собрания Армении
Редакторы Армении
Дипломаты Армении
Журналисты Армении